Riddick – amerykański film z 2013
 Riddick, Richard B. Riddick – postać fikcyjna, główny bohater filmów Pitch Black, Kroniki Riddicka i Riddick oraz gier komputerowych

Ludzie o imieniu Riddick 
 Riddick Moss
 Riddick Bowe

Ludzie o nazwisku Riddick 
 Steven Riddick